

Cinema
La donna del gangster (The Strip) – film del 1951 diretto da László Kardos
The Strip – film del 2009 diretto da Jameel Khan

Televisione
The Strip – serie televisiva australiana trasmessa  nel 2008
The Strip – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1999 al 2000
The Strip – serie televisiva e neozelandese trasmessa dal 2002 al 2003
The Strip – film per la televisione del 2010 trasmesso sulla NBC

Altro
Las Vegas Strip, detta anche The Strip – strada di Las Vegas
Sunset Strip – strada di Los Angeles

Pagine correlate
Strip